Йонас Вингегор Расмуссен (; род. , Хиллерслеу, коммуна Тистед, область Северная Ютландия, Дания) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «Jumbo-Visma».

Достижения 

 2016
 2-й Тур Китая I
 2017
 2-й Гран-при Виборга
 4-й Tour du Loir et Cher — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 5-й Гран-при Сундвольдена
 7-й Гран-при Рингерике
 2018
 1-й — Пролог Джиро дель Валле-д’Аоста
 1-й — Этап 4 (КГ) Тур де л’Авенир
 4-й Гран-при Сундвольдена
 5-й Tour du Loir et Cher — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 5-й Grand Prix Priessnitz spa (Велогонка Мира U-23) — Генеральная классификация
 9-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 2019
 1-й — Этап 6 Тур Польши
 2-й Тур Дании — Генеральная классификация
 9-й Тур Германии — Генеральная классификация
 2020
 8-й Тур Польши — Генеральная классификация
 2021
 1-й Международная неделя Коппи и Бартали — Генеральная классификация
 1-й — Очковая классификация
 1-й — Этапы 2 и 4  
 1-й — Этап 5 Тур ОАЭ
 2-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 2-й Тур Страны Басков — Генеральная классификация
 1-й — Молодёжная классификация
 2022
 Тур де Франс
  — Генеральная классификация (2022)
  — Горная классификация (2022)
 11-й и 18-й этапы

Примечания

Ссылки 
 Вингегор, Йонас на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Дании